Серге́й Смирно́в:
 Смирнов, Сергей Александрович (род. 1976) — российский самбист.
 Смирнов, Сергей Александрович (род. 1944) — советский и российский бард.
 Смирнов, Сергей Алексеевич:
 Смирнов, Сергей Алексеевич (1883—1956) — русский предприниматель и политический деятель, государственный контролёр Временного правительства.
 Смирнов, Сергей Алексеевич (род. 1950) — советский и российский промышленник, генеральный директор машиностроительного завода «Маяк» (Киров).
 Смирнов, Сергей Анатольевич (род. 1958) — советский и российский писатель-фантаст.
 Смирнов, Сергей Артёмович (1918—2009) — советский геолог и государственный деятель, директор Целинного горно-химического комбината.
 Смирнов, Сергей Валентинович (1960—2003) — советский и российский легкоатлет.
 Смирнов, Сергей Васильевич (1913—1993) — русский советский поэт и переводчик.
 Смирнов, Сергей Викторович (1982—2020) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр дубляжа.
 Смирнов, Сергей Владимирович (род. 1954) — заслуженный тренер России, главный тренер сборной Красноярского края по бобслею и скелетону.
 Смирнов, Сергей Георгиевич (в монашестве Софроний; 1828—1921) — архимандрит, преподобный, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Смирнов, Сергей Григорьевич (1902—1943) — советский военачальник, полковник, Герой Советского Союза.
 
 Смирнов, Сергей Игнатьевич (1922—2014) — советский и российский живописец.
 Смирнов, Сергей Константинович (1818—1889) — протоиерей, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.
 Смирнов, Сергей Маркович (род. 1951) — российский дипломат.
 
 Смирнов, Сергей Олегович (1965—1993) — участник разгона Верховного Совета России, Герой России.